Lycée Jean-Jaurès peut faire référence au :
  de Montreuil
 Lycée Jean-Jaurès de Reims
 Lycée Jean-Jaurès de Saint-Clément-de-Rivière